Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1965/1966 vanns av Borussia Dortmund från det dåvarande Västtyskland som i finalen slog Liverpool från England med 2-1 på Hampden Park i Glasgow.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1965/1966 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1965 i Europa
1966 i Europa
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965/1966